Corporate poate fi:

 Corporate Express, companie din Țările de Jos care aprovizionează alte corporații și instituții cu produse pentru birou
 Corporate Office Solutions, companie  importatoare de mobilier de birou din România
 AT&T Corporate  Center, a patra cea mai înaltă clădire din Chicago